Malle Babbe (schilderij), een schilderij van Frans Hals
 Malle Babbe (Nijgh), een lied van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh gezongen door Rob de Nijs